«Білбі» — роман англійського письменника Герберта Веллса, опублікований у 1915 році.
 Білбі — австралійський сумчастий ссавець з родини бандикутових.